

Geografia 
 Spagna
 Malpartida de Plasencia – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Oliva de Plasencia – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Plasencia – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Plasencia de Jalón – comune nella comunità autonoma dell'Aragona
 Villar de Plasencia – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura